Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2004 года прошёл с 1 по 10 ноября в городке Ден Бург общины Тексел, находящийся на острове Тексел в провинции Северная Голландия.

Система проведения — круговая. 10 участниц, из них 2 международных гроссмейстера, 3 международных мастера,
1 мастер ФМЖД (все звания — среди женщин). Действующая чемпионка мира и страны Ольга Камышлеева не приняла участие в турнире.

Играли по одной партии в день, день отдыха 7 ноября.

Ход турнира 
Нина Хукман в первой половине финала набрала 10 очков из 10 возможных, опередив своих ближайших преследователей на 3 очка. Во второй половине финального турнира преследователи уменьшили отрыв, но всё равно не догнали. У чемпионки 15 баллов, далее с 14 очками Виталия Думеш(второе место) и Таня Чуб (третье место).

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

GMIF — международный гроссмейстер среди женщин

MIF — международный мастер среди женщин

MFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 фрагменты партий

2004 год в шашках
ноябрь 2004 года
Спорт в Нидерландах в 2004 году
женщины 2004